Уганда — многозначный термин, может означать:

 Уганда — государство в Восточной Африке.
 Уганда — протекторат Британской империи с 1894 по 1962 годы.
 Уганда (HMS Uganda) — британский легкий крейсер, второй серии крейсеров типа Краун Колони.
 (1279) Уганда — типичный астероид главного пояса.